Diabla Skała – skała w Dolinie Brzoskwinki na Garbie Tenczyńskim
 Diabla Skała – skała we wsi Gorzeszów w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim
 Diabla Skała – skała we wsi Krzyworzeka w Beskidzie Wyspowym